

Patronyme 

 Adèle Foucher (1803-1868), épouse de Victor Hugo ;
 Alfred Foucher (1865-1952), historien de l'art, bouddhologue ;
 André Foucher (1933-), cycliste français ;
 Béatrice Foucher (1964-), personnalité des affaires françaises
 Bruno Foucher (1960-), diplomate français ;
 Jacques Foucher (1753-1819), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Foucher (1832-1907), sculpteur ;
 Jean-Pierre Foucher (1943-), homme politique français ;
 Louis Foucher (1918-2003), historien et archéologue français ;
 Michel Foucher (1946-), géographe et diplomate français ;
 Paul Foucher (1704-1779), écrivain et historien français ;
 Paul Foucher (1810-1875), librettiste, dramaturge, romancier et journaliste français ;
 Simon Foucher (1644-1696), philosophe français ;
 Thierry Foucher, écrivain français ;
 Victor Foucher (1806-1866), juriste français.

Personnalité désignée par ce nom 
 Foucher, évêque de Lisieux (1101-1102)

Autre 
 Éditions Foucher, société d'édition appartenant au groupe Hachette Livre